Eliska est un prénom féminin d'origine tchèque porté par
 Eliska Vincent (1841 - 1914), militante socialiste, féministe et franc-maçonne française.
 Eliska Cross (née en 1986), actrice pornographique française
 Eliška Junková (1900 – 1994), pilote automobile tchécoslovaque
 Eliška Kleinová (1912 - 1999), musicienne
 Eliška Klučinová (née en 1988), athlète tchèque

Prénom féminin
Homonymie de prénom